Бирдстаун има више значења:
 Бирдстаун (Илиноис)
 Бирдстаун (Тенеси)